Корф — прізвище.

 Корф — село в Росії, Камчатський край

 Корф Андрій Миколайович (1831—1893) — барон, російський генерал від кавалерії
 Корф Андрій Олегович (нар. 1964) — бард, поет
 Корф Андрій Федорович (1765—1823) — барон, державний діяч
 Корф Василь Сергійович (1807—1883) — барон, один із керівників російської військової розвідки
 Корф Дмитро Миколайович (1881—1924) — російський офіцер і політик, член Державної думи від Тверської губернії.
 Корф Йоганн Альбрехт (1697—1766) — барон, директор Академії наук
 Корф Модест Андрійович (1800—1876) — граф, державний діяч, історик
 Корф Микола Олександрович (1834—1883) — барон, діяч в області народної освіти
 Корф Микола Андрійович (1710—1766) — барон, генерал-аншеф, сенатор
 Корф Микола Іванович (1793—1869) — комендант Варшави, член Державної ради
 Корф Павло Іванович (1803—1867) — барон, генерал-ад'ютант
 Корф Павло Павлович (1845 — 1935) — барон, церемоніймейстер
 Корф Федір Карлович (1774—1823) — барон, генерал-лейтенант
 Корф Федір Федорович (1803—1853) — барон, редактор, письменник